Сивковы — название нескольких населённых пунктов:
 Сивковы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Сивковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.